Mistrovství světa ve florbale žen 2023 bude 14. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj se bude konat od 2. do 10. prosince 2023 v Singapuru. Bude to podruhé co bude Singapur pořádat mistrovství světa žen, poprvé to bylo v roce 2005, a zároveň podruhé co se bude konat mimo Evropu.

Kvalifikace 
Závěrečného turnaje se účastní 16 národních týmů. Singapur má účast jako pořádající země zajištěnou předem. O zbývajících místech se rozhodlo mezi 28 přihlášenými reprezentacemi ve čtyřech regionálních kvalifikacích. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu byla odmítnuta registrace ruského týmu.

Dvě evropské kvalifikace se konaly od 31. ledna do 4. února 2023 v lotyšském Koceni a italském Lignano Sabbiadoro. V každé kvalifikaci hrálo deset týmů rozdělených do dvou skupin. Z každé skupiny postoupily první tři týmy, celkem tedy 12. Český tým vyhrál italskou kvalifikaci ve skupině EUR 4 proti Polsku, Itálii, Maďarsku a Francii. Francie se na mistrovství kvalifikovala poprvé v historii.

Asijsko-oceánská kvalifikace se odehrála 31. ledna až 5. února v Chonburi v Thajsku. Šest národních týmů se v ní utkalo o dvě místa.

V americké kvalifikaci konané 25. a 26. února v kanadském Torontu zvítězily Spojené státy nad domácím týmem.

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal v Singapuru
Florbal v roce 2023
Sportovní události v Singapuru
Sport v Singapuru v roce 2023